Александар Костић се може односити на:
Александар Костић, лекар
Александар Костић (психолог)